Outside (David Bowie), een muziekalbum van David Bowie uit 1995
 Outside Tour en Outside Summer Festivals Tour, twee tournees ter promotie van dit album
 Outside (George Michael), een nummer van George Michael uit 1998
 Outside (Calvin Harris), een nummer van Calvin Harris en Ellie Goulding uit 2014
 Buiten (Aldiss), een sciencefictionverhaal van Brian Aldiss